Oraovica (makedonska: Ораовица) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Radovisj, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Skopje. Oraovica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oraovica är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Izveden,  meter över havet,  km norr om Oraovica. Närmaste större samhälle är Radovisj,  km väster om Oraovica. 

Trakten runt Oraovica består till största delen av jordbruksmark. Runt Oraovica är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Radovisj (kommun)